Die Umaghlessi Liga 1993/94 war die 5. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis gewann zum fünften Mal in Folge den Meistertitel.

Modus 
Zunächst waren zweiundzwanzig Mannschaften für die Saison vorgesehen, die aufgeteilt in zwei Gruppen zu je elf Teams antreten sollten. Noch vor Saisonbeginn zogen Tschumi Sochumi, sowie die beiden Aufsteiger FC Mziuri Gali und Amirani Otschamtschire zurück.

Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zuerst trat jedes Team zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die fünf besten Mannschaften für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde vier Absteiger aus.

Vereine

Erste Runde

Tabelle Gruppe Ost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Tabelle Gruppe West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterrunde

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1993/94 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94